2 miejscowości w Polsce: 
 Przybkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice 
 Przybkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz